Vehanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1957), pianiste et compositeur finlandais
Petri Vehanen (né en 1977), gardien finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois